Алексенково () — село,
Лебединский городской совет,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5910590002. Население по переписи 2001 года составляло 76 человек.

Географическое положение 
Село Алексенково находится на правом берегу реки Ольшанка,
выше по течению примыкает село Рябушки (Лебединский район),
ниже по течению на расстоянии в 4 км расположен город Лебедин.
На реке большая запруда.
Рядом проходит автомобильная дорога .

Примечания